Shelter, puede referirse a:

 Shelter, un álbum de la banda británica The Brand New Heavies.
 Shelter, un álbum de la banda francesa Alcest.
 Shelter, un álbum de la banda estadounidense Lone Justice.
 Shelter, una banda estadounidense de hardcore punk.
 El último refugio, una película estadounidense de 1998 (también conocida como Shelter) dirigida por Scott Paulin.
 Shelter, una película estadounidense de 2007 dirigida por Jonah Markowitz.
 Shelter, sencillo de Birdy de su primer trabajo discográfico que lleva título homónimo.
 Shelter, una película estadounidense de 2010 dirigida por Måns Mårlind y Björn Stein.
 Shelter, sencillo de Dash Berlin en colaboración con Roxanne Emery lanzado en 2014.
 Shelter, sencillo de Porter Robinson y Madeon lanzado en 2016.